Löwenberg kan syfta på:

Geografi

Polen 

 Lwówek Śląski (ort), Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat lwówecki,

Tyskland 

 Löwenberger Land – en kommun och ort i Landkreis Oberhavel i förbundslandet Brandenburg
 Löwenberg, Löwenberger Land – en ort

Robotskapade Polenförgreningar